Hutton Roof (Eden) een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Hutton Roof (South Lakeland) een plaats in het Engelse graafschap Cumbria